"Crocodylus" acer es una especie extinta de crocodiloide del Eoceno de Utah. Un único cráneo bien preservado fue descrito por el paleontólogo estadounidense Edward Drinker Cope en 1882 y sigue siendo el único resto fósil conocido de esta especie. Fue hallado en la formación Green River de edad del Wasatchiano. "C." acer tenía un largo y estrecho hocico en un cráneo bajo y aplanado.

Algunos huesos poscraneales han sido atribuidos a "C." acer pero más recientemente se ha sugerido que pertenecen a la especie relacionada "C." affinis. Aunque ambas especies inicialmente fueron situadas en el género actual Crocodylus, "C." acer y "C." affinis no son verdaderos cocodrilos. Recientes investigaciones los colocan como miembros tempranos de la superfamilia Crocodyloidea, distantemente relacionados con Crocodylus. Aunque representan un género distinto, un nuevo nombre genérico aún no se ha propuesto para "C." acer.

Un estudio de tip dating de 2018 publicado por Lee y Yates usando simultáneamente datos morfológicos, moleculares (secuenciación de ADN) y estratigráficos (edad fósiles) estableció las relaciones dentro de Crocodilia, el cual fue expandido en 2021 por Hekkala et al. usando paleogenética al extraer ADN del género extinto Voay.

El cladograma mostrado a continuación muestra los resultados de los últimos estudios, los cuales sitúan a "C." acer por fuera de Crocodyloidea, como un taxón más basal que Longirostres (el grupo combinado de los cocodrilos y gaviálidos).

Referencias 

Crocodilomorfos del Eoceno
Crocodilomorfos extintos de América del Norte
Crocodilianos extintos
Taxones descritos por Edward Drinker Cope
Animales descritos en 1882
Crocodylus